Edoardo Fazzioli (* 1934 in Mailand) ist ein italienischer Journalist.

Leben 
Fazzioli war zehn Jahre lang Korrespondent in Hongkong und studierte dort nebenher Sinologie. Von 1964 bis 1971 unterrichtete er an Hongkonger Colleges Philosophie. Gleichzeitig war er Redaktionsmitglied der „China News Analysis“, einer Agentur, die Nachrichten aus der Volksrepublik China analysiert.

Seine bekannteste Publikation befasst sich mit den 214 traditionellen Radikalen der chinesischen Schrift. Dieses Werk wurde aus dem Italienischen in mehrere Sprachen übersetzt. Fazzioli ordnet in seinem Buch die Radikalen nach Gruppen auf Grund ihrer Ähnlichkeiten in Form oder Bedeutung, wie es auch in einigen klassischen Werken so gehalten worden ist. Weil er außerdem konsequent ihre Positionen und Reihenfolgen im traditionellen System verschweigt, ergeben sich Probleme, die in seinem Buch beschriebenen Radikalen im anderen System wiederzufinden. Die untenstehende Tabelle ermöglicht diese Zuordnung und ergänzt so als Übersicht und Orientierungshilfe die Gemalten Wörter. Die Originaldaten aus dem Buch (Zeichen, Seitennummer und die von Fazzioli gewählte Umschrift, Gruppe und Bezeichnung) werden um die Radikalennummer ergänzt; zusätzlich ist noch die Anzahl der Striche und der Codepoint angegeben.

Literatur 
 Edoardo Fazzioli: Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen – Vom Bild zum Begriff. ISBN 3-937715-34-7
 Edoardo Fazzioli: Des Kaisers Apotheke. Die altchinesische Kunst, mit Pflanzen zu heilen. ISBN 3-8289-1885-9

Weblinks 
 
 Gemalte Wörter von Edoardo Fazzioli (Japanisch Netzwerk)

Zuordnungstabelle 
Wie im Buch bei den einzelnen Schriftzeichen erwähnt ist, entsprechen den meisten Radikalen und zusammengesetzten
Zeichen mehrere Umschreibungen und oft eine Vielzahl von gelegentlich sehr unterschiedlichen
Bedeutungen.

Fazzioli hat für jedes Zeichen ein beschreibendes Schlagwort gewählt,
nur den beiden Radikalen 58 und 121 hat er ein zweites, wenn auch ähnliches, Wort zugebilligt.
Dieser zweimalige Doppeleintrag in das alphabetische Verzeichnis ist, grau unterlegt, in der Tabelle nachvollzogen.

Journalist (Italien)
Journalist (China)
Sinologe
Italiener
Geboren 1934
Mann